Holliston (Massachusetts), ville des États-Unis
Holliston Coleman, actrice américaine
Holliston, une série télévisée américaine